O termo Hazen pode referir-se a:

 Hazen, cidade estadunidense no Arkansas
 Hazen, cidade estadunidense em Dakota do Norte

Desambiguação